Arslanoglu ist der Familienname folgender Personen:
 Kaan Arslanoğlu (* 1959), türkischer Psychiater und Schriftsteller
 Ömer Arslanoğlu (* 1988), türkischer Schwimmer